Дании́л Ю́льевич Ге́ссен () — революционер, журналист, сценарист, участник троцкистской оппозиции.

Биография 

В 1915 году окончил Тенишевское училище и поступил на экономическое отделение в Политехническом институте. В 1916 году был призван в армию, активно занимался революционной агитацией. В марте 1917 года вступил в РСДРП. В ноябре 1917 года восстановлен в Петроградском политехническом институте, учился урывками, до ноября 1920 года. Был участником Гражданской войны, награждён орденом боевого Красного Знамени. Работал следователем ЧК, затем заместителем начальника политуправления Балтфлота.
 
В Рождество 1920 года Корней Чуковский  сделал в своём «Дневнике» запись: «Конечно, не спал всю ночь. Луна светила как бешеная. Сочельник провел у Даниила Гессена (из Балтфлота) в «Астории». У Гессена прелестные миндалевидные глаза, очень молодая жена и балтийский паек. Угощение на славу, хотя на пятерых две вилки, чай заваривали в кувшине для умывания… Была одна студентка, которая явно влюблена в Гессена и, кажется, он в неё. Одессизм чрезвычайный».

В 1921-1922 заведовал отделом бесхозного имущества в управлении Петрокоммуны. Секретарь союза торгслужащих. Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания.

Одаренный шахматист. Считается, что благодаря его заступничеству в 1918 году новая власть не ликвидировала Шахматное собрание в Петрограде. Правда, позднее оно прекратило работу из-за экономических трудностей и сокращения числа посетителей. Он участвовал в создании первого после революции объединения шахматистов Петрокоммуны. Пропагандировал шахматы печатным словом, курируя первое советское шахматное издание «Листок шахматного кружка Петрогубкоммуны», а также «Шахматный Листок».. Автор сценариев к фильмам киностудии Ленфильм (Севзапкино) «За власть Советов» (1923) и «Бедняку впрок – кулаку в бок» (1924). Работал фельетонистом в «Красной газете» и ответственным секретарём газеты «Молот» в Ростове-на-Дону.

Активный троцкист. Арестован 10 января 1930 года. Приговорен к шести годам лагерного заключения. "Контрольной комиссией при Леноблкоме ВКП(б) был исключен из партии «как чуждый элемент: за шантаж, вымогательство для получения сенсационных материалов, характер коих рассчитывался на подрыв авторитета партии и Советской власти, за активное участие в оппозиционной работе, скрытой вредительской деятельности, шулерстве и в ряде других преступлений». Среди тех, кто давал обличительные показания против Даниила Юльевича, был знаменитый художник, придворный живописец Кремля, создатель галереи образов Ленина и Сталина И.И.Бродский, заявивший при допросе, что «в гостинице «Астория» в 1920 г. Дан.Юл. устраивал картежные игры («Играли обычно в азартную игру – «железную дорогу») и подозревался в шулерстве» (в годы военного коммунизма азартные игры были запрещены, и играли подпольно). «Много плохого сказал о нем и двоюродный брат Влад. Петр. Вайншток» – режиссёр фильмов «Дети капитана Гранта» и «Остров сокровищ», автор сценариев к «Мертвому сезону», «Всаднику без головы», многим другим фильмам, одно время – глава «Мосфильма», заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств РСФСР." .

Уже в лагере получил 14 апреля 1931 года дополнительно еще три года. Должен был быть выпущен на поселение в Кеми в январе 1938 года. За участие в строительстве Туломской (ныне - Нижнетуломской) ГЭС и ударный труд ему сократили срок пребывания в лагерях почти на два года.   С ноября 1939 года в мариупольском ДСО «Спартак», инструктор по шахматам.

22 июня 1941 года повергся обыску, а на следующий день был арестован прямо на областных шахматных соревнованиях. «При обыске были отобраны трудовая книжка и золотая зубная коронка». В своих показаниях писал: "в первый день войны я сказал шахматистам на турнире в Сталино: «Если меня не арестуют, то буду проситься на фронт»". Как пишет  А. Кентлер, "Среди первых допрошенных оказались и шахматисты – участники турнира. Они подтвердили «троцкистские взгляды» Гессена, а также то, что в день начала войны Даниил Юльевич «заявил, что в сводках не будет правильно отражено истинное положение дел на фронтах».
 
В тюремных показаниях писал: "Находясь в тюрьме, я считаю себя советским патриотом и до конца моих дней, которых осталось не так много, таковым останусь" (С. Киперман) Обвинительное заключение было составлено 26 мая 1942 года – приговорить к расстрелу. Выписка из протокола Особого совещания при НКВД СССР поступила 6 марта 1943 года. Расстрелян.

Реабилитирован в 1988 году.

Семья 

Родился в известной в России еврейской семье. Его отец, историк Юлий Исидорович Гессен, происходил из одесской купеческой семьи промышленников и хлеботорговцев, приходился двоюродным братом публицисту, юристу и государственному деятелю Иосифу Владимировичу (Сауловичу) Гессену. Мать, Этля (Адель) Иосифовна Харитон, была дочерью феодосийского купца Иосифа Давидовича Харитона и приходилась сестрой журналисту Борису Осиповичу Харитону и тётей физику Юлию Борисовичу Харитону.

Фильмография 

 1923 — За власть Советов (Севзапкино)
 1924 — Бедняку впрок - кулаку в бок

Примечания

Ссылки 
 Гессен Даниил Юльевич. requiem
 ОТ ЕВРЕЙСКОЙ ОДЕССЫ ДО ПЕТРОГРАДА. Дневники К.И. Чуковского (1901–1922) 
Смелов В.А., Сторонкин Н.Н. "Репрессированные политехники" ISBN 978-8-91492-023-1
ЦГИА СПб Ф. 478

Журналисты СССР
Журналисты России
Участники Гражданской войны в России (красные)
Сценаристы СССР
Сценаристы России
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1943 году
Расстрелянные в СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института